Люди в белом может означать:

 Люди в белом — в джайнизме шветамбары («носящие белые одежды»).

Фильмы США 
  — 1934 года.
  — 1998 года.

См. также